Марле́н Моисе́евич Карли́нер (01.01.1924-20.02.2005) — российский учёный в области электроники, высокочастотных систем, динамики пучков заряженных частиц, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1998).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, старший инженер-лейтенант. Работал в Институте ядерной физики СО АН СССР (РАН), с 1968 г. заведующий радиотехнической лабораторией (после отъезда в Москву В. С. Панасюка).

По совместительству с 1961 г. преподавал на физическом факультете Новосибирского государственного университета, основатель кафедры радиофизики и с 1967 по 1993 г. её заведующий.

Специалист в области электроники, высокочастотных систем, динамики пучков и др.
Внёс вклад в развитие СВЧ-техники, в создание высокочастотных ускоряющих резонаторов для электрон-позитронных коллайдеров ВЭПП-2, ВЭПП-3, ВЭПП-4, в разработку нового класса СВЧ усилителей Гирокон и Магникон. Развил теорию взаимодействия коротких сгустков заряженных частиц с окружающими их в ускорителях структурами.

Доктор физико-математических наук (1973), профессор. Докторская диссертация:
 Ограничение интенсивности пучка в электрон-позитронных накопителях вследствие когерентного электромагнитного взаимодействия пучка с окружающей материальной структурой : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.03. - Новосибирск, 1973. - 272 с. : ил.

Сочинения:
 Электродинамика СВЧ: курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 010701.65 "Физика", направлениям 010700.62 "Физика", 010800.62 "Радиофизика" / М. М. Карлинер; Федеральное агентство по образованию, Новосибирский гос. ун-т, Физ. фак., Каф. радиофизики. - Изд. 2-е, испр. - Новосибирск : Новосибирский гос. ун-т, 2006 (Новосибирск : РИЦ НГУ). - 257 с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-94356-325-

Примечания

Источнии 
 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/238/28238/11460
 Коллайдеры и детекторы в ИЯФ СО РАН
 Профессора НГУ. Физический факультет. Персональный состав. 1961—2014 гг. Н. Н. Аблажей, С. А. Красильников, В. А. Александров. (28.7 mb, pdf) Новосибирск: НГУ, 2014. — 540 с.
 http://inp.nsk.su/rr-hist

Физики СССР
Сотрудники ИЯФ СО РАН
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Военные инженеры Великой Отечественной войны